«Большео́хтинская-1» — планируемая станция Петербургского метрополитена, которая будет располагаться на Кольцевой линии между станциями «Ладожская-2» и «Полюстровский проспект-2». Станция будет являться пересадочной на станцию «Большеохтинская-2» Адмиралтейско-Охтинской линии. 

По плану развития Петербургского метрополитена станция должна открыться во второй очереди Кольцевой линии «Лесная-2» - «Ладожская-2». Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2039 год.

Одно из возможных мест расположения вестибюля станции — Красногвардейская площадь.

Рендеры и эскизы вестибюлей и станции

См. также 

 Список станций Петербургского метрополитена
 Кольцевая линия (Санкт-Петербург)

Примечания